Ю́нион () — округ в штате Иллинойс, США. По данным переписи 2010 года численность населения округа составила 17 808 чел., по сравнению с переписью 2000 года оно уменьшилось на 2,7 %. Окружной центр округа Юнион — город Джонсборо.

История 
Округ Юнион сформирован из округа Джонсон в 1818 году. Название связано с событием, объединившим баптистскую церковь со старой немецкой братией.

География 
Общая площадь округа — 1093,4 км² (422,15 миль²), из которых 1070,9 км² (413,46 миль²) или 97,94 % суши и 22,5 км² (8,69 миль²) или 2,06 % водной поверхности. На территории округа частично расположен Национальный лес Шоуни.

Климат 
Округ находится в зоне влажного субтропического климата. Температура варьируется в среднем от минимальных −6 °C в январе до максимальных 32 °C в июле. Рекордно низкая температура была зафиксирована в январе 1918 года и составила −29 °C, а рекордно высокая температура была зарегистрирована в июле 1901 года и составила 44 °C. Среднемесячное количество осадков — от 80 мм в октябре до 133 мм в мае.

Соседние округа 
Округ Юнион граничит с округами:
 Джэксон — на севере
 Уильямсон — на северо-востоке
 Джонсон — на востоке
 Пьюласки — на юго-востоке
 Алегзандер — на юге
 Кейп-Джирардо, Миссури — на западе
 Перри, Миссури — на северо-западе

Основные автомагистрали

Населённые пункты

Демография 

По данным переписи населения 2000 года, численность населения в округе составила 18 293 человека, насчитывалось 7290 домовладений и 4971 семья. Средняя плотность населения была 17 чел./км².

Распределение населения по расовому признаку:
 белые — 93,65 %
 немецкого происхождения — 23,7 %
 английского происхождения — 11,8 %
 ирландского происхождения — 10,3 %
 афроамериканцы — 0,82 %
 коренные американцы — 0,37 %
 азиаты — 0,28 %
 латиноамериканцы — 2,63 % и др.

Из 7290 домовладений в 30,3 % были дети в возрасте до 18 лет, проживающие вместе с родителями, в 55,6 % — супружеские пары, живущие вместе, в 9,5 % — матери-одиночки, а 31,8 % не имели семьи. 28,4 % всех домовладений состояли из отдельных лиц и в 14,9 % из них проживали одинокие люди в возрасте 65 лет и старше. Средний размер домовладения — 2,38 человек, а средний размер семьи — 2,93.

Распределение населения по возрасту:
 до 18 лет — 23,2 %
 от 18 до 24 лет — 7,5 %
 от 25 до 44 лет — 26,7 %
 от 45 до 64 лет — 25,1 %
 от 65 лет — 17,5 %

Средний возраст составил 40 лет. На каждые 100 женщин приходилось 94,5 мужчин. На каждые 100 женщин возрастом 18 лет и старше приходились 91,9 мужчин.

Средний доход на домовладение — $ 30 994, на семью — $ 37 710. Средний доход мужчин — $ 30 016, женщин — $ 22 305. Доход на душу населения в округе — $ 16 450. Около 10,8 % семей и 16,5 % населения находились ниже черты бедности, из них 19,8 % лица моложе 18 лет и 12,1 % в возрасте 65 лет и старше.

См. также 
 Административное деление США

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт округа Юнион

Округа Иллинойса